Толедските събори () са поредица от църковни събори на християнската църква на Пиренейския полуостров, проведени между V и VII век.

Броят на съборите е около 30. Те изясняват различни въпроси на доктрината и религиозните практики, осъждат ереси, като присцилианството и арианството, и играят важна роля в обществения живот на Вестготското кралство. Така Третият събор през 589 година отбелязва преминаването на крал Рекаред I от арианството към католицизма, а Четвъртият събор налага миропомазването на краля като основен принцип за узаконяване и укрепване на монархическата власт.

Бележки 

 Цитирани източници
 

История на Испания
История на Португалия
Християнство в Испания
Християнство в Португалия
Кастилия-Ла Манча